E78 oder E 78 steht für:
 Europastraße 78, eine Fernstraße von Grosseto nach Fano in Italien
 Hyperlipoproteinämie, eine Stoffwechselkrankheit nach dem ICD-10-Code
 Issoire E 78 Silène, ein Segelflugzeugtyp

E78